Castaldini – cognome italiano
 Alberto Castaldini – teologo, storico e antropologo italiano italiano
 Gianluca Castaldini – ex cestista italiano